Реконкиста:

 Реконкиста — длительный процесс отвоевания бывших земельных владений Пиренейского полуострова, занятых мусульманскими эмиратами (Арабами/Мавры)
 Реконкиста — политический проект мексиканских ирредентистов.
 Реконкиста (или Отвоевание) — праворадикальная французская партия.
 Реконкиста — крупнейший город провинции Санта-Фе на севере Аргентины. 
 Реконкиста — река в Аргентине.

См. также 
 Конкиста (значения)